Ю́рій Микола́йович Бро́ник (  —  ) — сержант Збройних сил України.

Життєпис 
Закінчив Ушомирську середню школу. Проходив строкову військову службу в лавах РА. 22 роки відпрацював в Ушомирському лісопромисловому комплексі ДП «Коростенське лісомисливське господарство», верстатник.

Мобілізований у березні 2014-го, водій-механік 30-ї окремої механізованої бригади.

Помер у лікарні смт Черкаське Новомосковського району від поранень, яких зазнав у бою.

Залишились мама, дружина та двоє синів.

Похований в Ушомирі.

Вшанування 
 В Ушомирській гімназії травнем 2015-го відкрито меморіальну дошку випускникові Юрію Бронику.
 з нагоди Дня Незалежності України нагороджений нагрудним знаком «Відмінник лісового господарства України» (серпень 2015, посмертно).

Посилання 
 Броник Юрій Миколайович 
 Український Меморіал

Уродженці Коростенського району
Військовики 30-ї окремої механізованої бригади
Поховані в Коростенському районі
Померли в Новомосковському районі